Gaspard est un nom propre et parfois un nom commun.

Nom commun 
Un gaspard désigne dans le vocabulaire marin un rat.

Prénom 
Gaspard est un prénom masculin, , il est fêté le .

Saints et personnages bibliques 
Gaspard peut désigner :
 Gaspard, un des Rois mages ; fêtés lors de l'Épiphanie le 6 janvier ou localement le 3 juillet. Il représente l'Asie et offrit l'encens au Christ.
 Gaspard de Bono (1530-1604), bienheureux catholique, fêté le .
 Gaspard del Bufalo (1786-1837), fondateur des missionnaires du Précieux-Sang, fêté le 28 décembre.
 Gaspard Bertoni (1777-1853), fondateur de la congrégation des saints stigmates de Notre Seigneur Jésus-Christ ; fêté le 12 juin.
 Gaspard Stanggassinger (?-1899), bienheureux rédemptoriste ; fêté le 26 septembre.

Patronyme 

 Marie Gaspard, kayakiste française ;
 Pierre Gaspard, alpiniste du , qui a donné son nom au pic Gaspard, dans le massif des Écrins ;
 Pierre Gaspard (1959-), physicien et professeur belge ;
 Pierre Gaspard-Huit (1917-2017), un réalisateur, scénariste et écrivain français ;
Louise Rosalie Gaspard (1821-après juin 1876), une photographe française ;
 Shad Gaspard (1981-2020), catcheur professionnel américain.

Œuvres 

 , un recueil de poème en prose, un triptyque pour piano et une série de bande dessinée.

Cinéma 
 Les Gaspards, un film français de Pierre Tchernia en 1974 avec entre autres Michel Serrault, Philippe Noiret et Michel Galabru ;

Littérature 
 La Fortune de Gaspard, un roman de la comtesse de Ségur paru en 1866 ;
 Gaspard, un roman de René Benjamin publié en 1915 ;
 Gaspard des montagnes, un roman de Henri Pourrat publié en 1922 ;
 Gaspard, une pièce de théâtre de Peter Handke (1967) ;

Télévision 
 La Fortune de Gaspard, un téléfilm de Gérard Blain, adaptation du roman de la comtesse de Ségur.

Références

Voir aussi 
 , variante de Gaspard
 , autre variante de Gaspard

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom